Fraentzel steht für:

 Anna Celli-Fraentzel (1878–1958), deutsche Krankenschwester, Philanthropin und Frauenrechtlerin
 Oscar Fraentzel (1838–1894), deutscher Mediziner und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Fränzel
 Fränzl
 Frentzel
 Frenzel